Paracuaria ist die Bezeichnung für

 Paracuaria (Ordensprovinz), ehemalige jesuitische Ordensprovinz in Paraguay und Argentinien
 Paracuaria (Gattung), Gattung von Würmern aus der Ordnung der Rollschwänze